Омутница:

 Омутница — деревня в Глазовском районе Удмуртии
 Омутница — приток Чепцы
 Омутница — дух в облике женщины, обитающий в омуте